Байгузинское месторождение глауконитовых песков — месторождение минеральных красок в Байгузинском сельсовете Ишимбайского района в 9 км восточнее г. Ишимбай на правом берегу реки Тайрук, рядом с селом Байгузино. Разведано для использования в качестве сырья в производстве красок защитно-зеленого цвета. Байгузинское месторождение открыто в 1943 году. Не разрабатывается.

Представляет собой мелкое (около 90 тыс. т) месторождение глауконитов — слоистых низкотемпературных магнезиально-железистых гидрослюд (водный алюмосиликат калия, магния и железа). Встречаются глаукониты в виде округлых микроагрегатных зерен размером 0,01—0,8 мм (глауконитовые пески).

Среднее содержание глауконита в Байгузинском месторождении 35-40 %. Полезная толща представлена мелкозернистыми желтовато-зелеными, зелеными и темно-зелеными песками. Длина разведанной части линзообразной залежи 200 м, средняя ширина её 35 м, средняя мощность — 6,7 м. Пески тонкозернистые, при сухом обогащении пригодны как сырье для производства зеленых пигментов. Запасы глауконитовых песков по категории С1 — 90 тыс. т. Перспектив прироста запасов нет.

Литература 
 Отчет по разведке Байгузинского месторождения глауконитовых песков в 1943 году (с приложением О. И. Ожигановой «Петрографо-минералогическая характеристика верхнемеловых отложений»).
 Протокол ГКЗ при Совете Министров СССР № 2761 от 15 августа 1959 года. Байгузинское месторождение формовочных песков (том 4).
 Отчет о детальных и поисковых работах на Байгузинском месторождении формовочных песков в 1958 году.

Примечания 

Месторождения Ишимбайского района
Байгузино (Ишимбайский район)
Тайрук